Moravec, cseh családnév
 Csehország
 Moravec, település a Žďár nad Sázavou-i járásban